L'Isle-Jourdain (Viena), comú al departament de la Viena (regió de Nova Aquitània, França)
 L'Isle-Jourdain  o Illa Jordà, comú al departament del Gers, a la regió d'Occitània
 L'Isle-Jourdain  o senyoria d'Illa Jordà, jurisdicció feudal d'Occitània a França
 Cantó de L'Isle-Jourdain, cantó al districte de Montmorillon (departament de la Viena, França)
 Cantó de L’Isle-Jourdain (Gèrs), cantó al departament francès del Gers